

Formule de politesse 
 « Bonjour » est un mot utilisé pour saluer quelqu'un en journée.

Toponymes 
 Rivière-Bonjour est un territoire non organisé du Québec au Canada.

Patronymes 

 Abel Bonjour, violoncelliste amateur français du  qui a donné son nom à son violoncelle ;
 Alain Bonjour, prêtre français condamné pour pédophilie en 2023 ;
 Benjamin Bonjour (1917-2000), artiste suisse ;
 Casimir Bonjour (1795-1856), auteur dramatique français ;
 Félix Bonjour, journaliste et personnalité politique suisse ;
 Louis Bonjour (1823-1875), avocat et personnalité politique suisse.

Instrument de musique 
 Le Bonjour est un violoncelle construit par Antonio Stradivari.

Cinéma, littérature, médias 
 Basile Bonjour''' est une série de bande dessinée pour la jeunesse.
 Bonjour tristesse est le premier roman de Françoise Sagan, paru en 1953.
  ( ; Naharak said) est un film égyptien réalisé par Fatine Abdel Wahab, sorti en 1955.
 Bonjour tristesse est également le titre du film d'Otto Preminger adapté du roman, sorti en 1958.
 Bonjour (Ohayo) est un film japonais réalisé par Yasujirō Ozu en 1959.
 Bonjour la France est un magazine matinal télévisé.
 Bonjour l'angoisse est un film français réalisé par Pierre Tchernia, sorti en 1988.
 Bonjour Monsieur Shlomi, film israélien.
 Bonjour l'angoisse est un film allemand réalisé par Oskar Roehler sorti en 2003.
 Bonjour paresse : De l'art et de la nécessité d'en faire le moins possible en entreprise est un livre décrivant le fonctionnement des entreprises (2004).
 Bonjour'' est un album de Rachid Taha (2009).

Logiciel 
 Bonjour, implémentation par Apple de la norme Zeroconf.